

Відомі носії 

 Арнульф Баварський 
 Максиміліан I Баварський 
 Максиміліан, герцог Баварський 
 Леопольд Баварський 
 Адальберт Баварський 
 Клеменс Франц Баварський 
 Рупрехт Баварський 
 Карл Теодор Баварський 
 Хрістофер Баварський 
 Франц Йозеф Баварський